

Structuur

Verkiezingen

Provinciale Verkiezingen
Voor de verkiezingen van de provincieraad komen de kiesarrondissementen overeen met de administratieve arrondissementen Aarlen, Bastenaken, Marche-en-Famenne, Neufchâteau en Virton. De 37 zetels in de provincieraad worden verdeeld op het niveau van 6 provinciedistricten: Aarlen, Bastenaken, Marche-en-Famenne, Bouillon, Neufchâteau en Virton.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2018
 (*)1961: Ind?ndants (0,67%) / 1981: Lemaire (0,13%) / 1987: Lemaire (0,14%) / 1991: IP-GCT (0,3%), B.E.B. (0,18%) / 1994: DEUMIL (0,3%) / 2000: R.L. (0,75%), UDDU (0,24%) /  2006: P.P.P. (0,11%) / 2012: BELG-UNIE (0,25%), FNW (0,60%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Regionale Verkiezingen
Voor het Waals Parlement worden 5 zetels verkozen op niveau van de kiesarrondissementen Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken en Neufchâteau-Virton.

Kiesresultaten Waals Parlement van 1995 tot 2019
 (*)1995: UNIE (0,48%) / 1999: FRANCE (0,51%), PNPb (0,43%), UDDU (0,17%) / 2004: CDF (0,96%), MS-CW (0,21%), PH (0,10%) /  2009: ACNV (0,23%), CDF (0,21%), MS (0,07%) / 2014: MG (0,58%), RassemblementR (0,30%), Union des Liberaux (0,29%) / 2019: NATION (0,71%) /

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale Verkiezingen 
Sinds het Vlinderakkoord van 2012 vormt de ganse provincie Luxemburg een kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Voor deze kieskring worden 4 zetels verkozen.

Kiesresultaten Kamer van 1968 tot 2014 
 (*)1974: VFP-PFU (0,19%) / 1978: TPO (0,34%) / 1981: LRT-PLS (0,15%), PNB (0,1%) / 1985: POS (0,14%) / 1987: POS (0,3%) / 1991: B.E.B. (0,39%) / 1995: UNIE (0,85%) / 1999: FNB (0,25%), FRANCE (0,56%), PNPb (0,38%), UDDU. (0,16%) / 2003: MS (0,38%), PPR (0,24%) /  2007: UMP-B (0,18%), FNB (0,81%) / 2010: Front des Gauches (0,75%), Msplus (0,08%) / 2014: B.U.B.-Belg.Unie (0,44%), MG (0,39%) / 2019: NATION (0,69%) 

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Luxemburg
Kieskring Luxemburg